Fairphone peut désigner :

Entreprises 
 la société néerlandaise Fairphone ;

Téléphones 
 les Fairphones, la gamme de smartphones produits par la société.